Her Awakening – cortometraggio del 1911 diretto da D.W. Griffith
 Her Awakening – cortometraggio del 1912 diretto da Hay Plumb
 Her Awakening – cortometraggio del 1914 diretto da Christy Cabanne
 Her Awakening – cortometraggio del 1914 diretto da Carl Gregory
 Her Awakening – film del 1916 prodotto dalla Speed Films